Stenopelmatidae är en familj av insekter. Stenopelmatidae ingår i överfamiljen Stenopelmatoidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stenopelmatidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Stenopelmatidae